Русла́н Влади́мирович Албе́гов (26 января 1988, Владикавказ, РСФСР, СССР) — российский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории свыше 105 кг, двукратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр 2012, заслуженный мастер спорта.

В октябре 2020 года Международная федерация тяжёлой атлетики дисквалифицировала спортсмена за нарушение антидопинговых правил на четыре года (9 декабря 2017 — 9 декабря 2021).

Биография 

Родился в 1988 году. В 2015 году окончил юридический факультет ГГАУ. В 2015 поступил в магистратуру экономического факультета ГГАУ. Гвардии сержант танковых войск.

Спортивные достижения

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (20 августа 2012 года).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЦСКА 
 Профиль на сайте СКА г. Смоленска 

Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы России по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Выпускники Горского аграрного университета
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил